Сери:
 Сери — индейский язык
 Сери — индейский народ, живущий в штате Сонора, Мексика

 Топонимы
 Сери — коммуна во Франции, в департаменте Арденны
 Сери — коммуна во Франции, в департаменте Йонна